Powrót do życia (ang. Life, 2007-2009) – amerykański serial kryminalny nadawany przez stację NBC od 26 września 2007 roku do 8 kwietnia 2009 roku. W Polsce nadawany był przez TVP2.

Opis fabuły 
Detektyw Charlie Crews (Damian Lewis) był szanowanym policjantem o nieposzlakowanej opinii, aż do dnia, w którym został oskarżony o czyn, którego nie popełnił. Nie wiadomo, kto stał za doskonale przygotowanym spiskiem: perfekcyjnie spreparowane dowody z miejsca zbrodni wskazywały bez żadnych wątpliwości na Charliego jako sprawcę. Biorąc pod uwagę materiał dowodowy, sąd przychylił się do wniosku prokuratora i skazał Crewsa na karę dożywotniego więzienia. 

Po 12 latach spędzonych za kratkami, były policjant wychodzi na wolność. Oczyszczony z zarzutów postanawia wrócić do pracy w wydziale zabójstw. Z nową partnerką, Dani Reese (Sarah Shahi), prowadzi rozmaite sprawy kryminalne, stara się też znaleźć prawdziwych sprawców morderstwa, za które był skazany. Mając do dyspozycji dawną pracę, przyjaciół, którzy nigdy nie uwierzyli w jego winę, oraz 50 milionów dolarów, które znalazły się na jego koncie po wyjściu na wolność, Charlie postanawia dopaść tych, którzy go wrobili.

Obsada 
 Damian Lewis jako detektyw Charles "Charlie" Crews
 Sarah Shahi jako detektyw Dani Reese
 Adam Arkin jako Ted Earley
 Brent Sexton jako oficer Robert "Bobby" Stark
 Donal Logue jako kapitan Kevin Tidwell

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale kryminalne
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2009
Seriale telewizyjne osadzone w Los Angeles
Programy telewizji NBC